Хвосто́в — російське прізвище. Відомі носії:
 Хвостов Дмитро Григорійович — російський баскетболіст, олімпійський медаліст.
 Хвостов Євген Володимирович (1981) — російський хокеїст, захисник.
 Хвостов Михайло Михайлович (1949) — білоруський державний діяч і дипломат.
 Хвостов Олексій Миколайович (1872—1918) — Міністр внутрішніх справ Російської імперії у 1915—1916 роках.
 Хвостов Олексій Олексійович (1859—1940) — чернігівський губернатор у 1903—1906 роках, сенатор.
 Хвостов Осип Іванович (бл. 1719 — бл. 1779) — Член Другої Малоросійської колегії (1764—1768 рр.).

 Хвостенко-Хвостов Олександр Веніамінович

Російські прізвища